La formula molecolare C4H5N può indicare:
 Cianuro di allile
 Metacrilonitrile
 Pirrolo
 Cianuro di ciclopropile

Formule molecolari